Жи́вков — болгарская фамилия.
 Живков, Живко (1915—2000) — болгарский политик.
 
 Живков, Христо (род. 1975) — болгарский актёр.

 Живкова, Людмила (1942—1981) — болгарский государственный, общественный и культурный деятель.

См. также 
 Живко (значения)
 Живкович